Auris peut faire référence à :

Toponyme 

 Auris, une commune française située dans le département de l'Isère ;
 Auris-en-Oisans, une station de sports d'hiver se situant sur la commune d'Auris en Isère.

Divers 
 Candida auris, une espèce de levures saccharomycetes ;
 la Toyota Auris, une voiture produite par le constructeur automobile japonais Toyota.